Amendoeira,
Amendoeira-da-praia;

Pessoas
Joana Amendoeira;

Localidades
Jardim Amendoeira, bairro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil
Amendoeira (Macedo de Cavaleiros), aldeia e freguesia, em Portugal

Ver também

Desambiguação